Joussaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Joussaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Joussaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar